Sallet ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Sallet (1842–1897), deutscher Historiker und Numismatiker
 Friedrich von Sallet (1812–1843), deutscher Schriftsteller

 Sallet (Adelsgeschlecht)

und steht für:
Sallet (Gemeinde Steegen), Ortschaft in der oberösterreichischen Gemeinde Steegen